Склад збірної Камеруну на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Камерун
С 2010